Le championnat d'Algérie de football 2002-2003 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

L'USM Alger, tenant du titre, remporte le championnat d'Algérie pour la seconde fois consécutive.

Résumé de la saison 
Le championnat débute le 22 août 2002 et se termine le 12 mai 2003. Le NA Hussein Dey et l'ASO Chlef sont les clubs promus de  en début de saison.

L'USM Alger réalise le doublé coupe-championnat et se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF 2004. Le CR Belouizdad, finaliste de la Coupe d'Algérie se qualifie pour la Coupe de la confédération 2004, première édition de la compétition.
L'USM Blida, le NA Hussein Dey et le MC Oran, respectivement ,  et , se qualifient pour la Ligue des champions arabes de football 2003-2004, nouvelle version de la Coupe arabe des clubs champions de football.

Le MO Constantine et l'ASM Oran sont relégués en Division 2.

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Calendrier

Résultats

Meilleurs buteurs 

6 buts :
 Adlène Bensaïd (USMAn.)
 Boubeker Athmani (USMAn.)
 Mehdi Khelfouni (RCK)
 Ali Meçabih (MCO)
 Farid Ghazi (JSK)
 Abder Ramdane (SC Fribourg)
 Rachid Hachemi (WAT)
5 buts :
 Abdelmalek Betouaf (WAT)
 Samir Amaouche (USMAn.)
 Rafik Boussouar (RCK)
 Cheïkh Benzerga (MCO)
 Yacine Amaouche (JSK)
 Zoheir Khedhara (CABBA)

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 2002-2003
 Championnat d'Algérie de football D2 2002-2003
 Championnat d'Algérie de football D3 2002-2003

Championnat d'Algérie de football
Algerie
Football en Algérie en 2002
Football en Algérie en 2003